Neufeld ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Neufeld (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein (Deutschland)
 Dorum-Neufeld, Ortsteil des Ortes Dorum der Gemeinde Wurster Nordseeküste, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Neufeld (Glücksburg), Ort der Stadt Glücksburg (Ostsee)
 Neufeld, Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neufeld (Rheurdt), Ortsteil der Gemeinde Rheurdt im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Neufeld, Ortsteil der Gemeinde Sande im Landkreis Friesland, Niedersachsen

außerhalb Deutschlands:
 Neufeld an der Leitha, Gemeinde im Burgenland (Österreich)
 Neufeld (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Neufeld (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Neufeld (Bern), Quartier der Stadt Bern (Schweiz)
 Neufeld (Thun), Stadtteil der Stadt Thun (Schweiz)
 Neufeld, Ortsteil der Gemeinde Rathsdamnitz (heute: Dębnica Kaszubska) in Hinterpommern in Polen
 Kolonie Neufeld (heute Kolonie Reinland), eine Kolonie russlanddeutscher Umsiedler in Paraguay

Neufeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Neufeld (1899–1977), österreichisch-ungarisch-israelischer Fußballspieler
 Andreas Neufeld (* 1976), deutscher Violinist
 Annedore Neufeld (* 1973), deutsche Dirigentin
 Clemens Neufeld (* 1970), österreichischer DJ und Techno-Produzent
 Conrad Neufeld (1623–1656), Pädagoge, Rektor in Königsberg, Philosoph
 Elizabeth F. Neufeld (* 1928), US-amerikanische Genetikerin
 Eugen Neufeld (1882–1950), österreichischer Schauspieler
 Fred Neufeld (1869–1945), deutscher Bakteriologe
 Georg Neufeld (1627–1673), deutscher Philosoph
 Gordon Neufeld (* 1946), kanadischer Psychologe und Autor
 Henry N. Neufeld (1923–1986), israelischer Kardiologe
 Karl Neufeld (1856–1918), deutscher Kaufmann und politischer Agent
 Karl Heinz Neufeld (* 1939), deutscher katholischer Moraltheologe
 Kevin Neufeld (1960–2022), kanadischer Ruderer
 Mace Neufeld (1928–2022), US-amerikanischer Filmproduzent
 Max Neufeld (1887–1967), österreichischer Schauspieler und Filmregisseur
 Ray Neufeld (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler
 Rudi Neufeld (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Sarah Neufeld (* 1979), kanadische Geigerin und Komponistin
 Sebastian Neufeld (* 1981), deutscher Volleyballspieler
 Siegbert Neufeld (1891–1971), deutscher Rabbiner und Historiker
 Sigmund Neufeld (1896–1979), US-amerikanischer Filmproduzent
 Todd Neufeld (* 1981), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Wilhelm Neufeld (1908–1995), deutscher Grafiker, Typograf, Buchkünstler, Pressendrucker, Maler, Bildhauer und Hochschullehrer
 William Neufeld (1901–1992), US-amerikanischer Speerwerfer

Neufeld ist zudem das Pseudonym von:

 Johann Baptist von Zahlhaas (1787–1870), österreichischer Theaterschauspieler und Dramatiker

Neufeld ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:

 Neufeld Verlag, ein deutscher, christlicher Buchverlag

Siehe auch:

 Neufeldt
 Neuenfeld
 Neuenfelde
 Neufelden